Hańsk (plaats), plaats in Polen
 Hańsk (gemeente), gemeente in Polen